Ча́пек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Чапек, Джон (род. 1946) — австралийский и канадский музыкант и композитор-песенник.
 Чапек, Йозеф (1887—1945) — чешский художник, график, фотограф и книжный иллюстратор, эссеист, также драматург, журналист.
 Чапек, Карел (1890—1938) — один из самых известных чешских писателей XX века, прозаик и драматург, переводчик. 
 Чапек, Франтишек (1914—2008) — чехословацкий гребец-каноист.
 Чапек-Ход, Карел Матей (1860—1927) — чешский писатель-натуралист, журналист.

См. также 
 
 Чепек